Ja jestem (gra komputerowa)
 Ja jestem (film)